Квалификация чемпионата мира по хоккею с шайбой среди женщин 2019 года во II-м дивизионе — спортивное соревнование по хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ, которое прошло с 13 по 18 января 2019 года в Кейптауне, (Южная Африка).

Итоги турнира 
 По итогам турнира команда, занявшая первое место, получит право играть в группе B второго дивизиона чемпионата мира 2020 года.

    вышла в группу B второго дивизиона.

Участвующие команды 
В турнире приняли участие 5 национальных команд — три из Европы, по одной из Азии и Африки. Сборная Украины впервые приняла участие в соревнованиях, остальные — участвовали в квалификации прошлого года.

Судьи 
ИИХФ утвердила 3 главных и 5 линейных судей для обслуживания матчей квалификационного турнира второго дивизиона чемпионата мира по хоккею с шайбой 2019 (женщины).

Главные судьи
  Рита Хелен Риг (RYGH Rita Helene)
  Ульрике Уинклмайр (WINKLMAYR Ulrike)
  Надине Шеффилд (SHEFFIELD Nadine)

Линейные судьи
  Каролин Бутт (BUTT Caroline)
  Михаэла Грызакова (HRYZAKOVA Michaela)
  Камила Сметкова (SMETKOVA Kamila)
  Суева Торрибио-Русселин (TORRIBIO ROUSSELIN Sueva)
  Инь-Кван-Серена Цанг (TSANG Yin Kwan Serena)

Турнир

Таблица

Результаты 
Время местное (UTC+2).

Примечания

Ссылки 
 
 

Хоккей
Хоккей
Хоккей
Квалификация
Ж*2К
Международные соревнования по хоккею с шайбой в ЮАР
Хоккей